Наде́жда:

 Надежда — одна из эмоций.
 Надежда — женское имя.

Топонимы

Белоруссия 
 Надежда — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Надежда — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Надежда — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Надежда — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Надежда — село в Советском районе Крыма.
 Надежда — упразднённое село в Джанкойском районе Крыма.
 Надежда — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Надежда — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Надежда — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Надежда — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Надежда — хутор в Троснянском районе Орловской области.
 Надежда — посёлок в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Надежда — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Надежда — упразднённый хутор в Степновском районе Ставропольского края.
 Надежда — село в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Надежда — деревня в Томском районе Томской области.
 Надежда — деревня в Кезском районе Удмуртии.

Украина 
 Надежда — село в Саратском районе Одесской области.
 Надежда — село в Диканьском районе Полтавской области.

Искусство 
 Живопись
 «Надежда I» — картина Густава Климта.
 «Надежда II» — картина Густава Климта.

 Фильмы и сериалы
 «» — американский фильм 1920 года.
 «Надежда» — советский фильм 1955 года, режиссёр Сергей Герасимов
 «Надежда» — советский фильм 1973 года, режиссёр Марк Донской
 «Надежда» — российский фильм 2002 года, режиссёр Михаил Кокшенов
 «Надежда» — российский сериал 2011 года. 
 «Надежда» — российский 4-серийный сериал 2014 года. 
 «Надежда» — норвежский фильм режиссёра Марии Сёдаль 2019 года.
 «Надежда» — российский сериал 2020 года.

 Стихи и музыка
 «Надежда» — песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова (1971).
 «Надежда» — советский и российский вокально-инструментальный ансамбль (с 1975).
 «Надежда» () — стихотворение Л. Заменгофа на языке эсперанто, ставшее впоследствии традиционным гимном эсперанто-движения.
 «Атиква» (рус. «Надежда») — гимн Израиля.

Спорт 
 «Надежда» — женский баскетбольный клуб в Оренбурге.
 «Надежда» — женский волейбольный клуб в Серпуховском районе Московской области.
 «Надежда» — бывший женский футбольный клуб в Воскресенске.
 «Надежда» — женский футбольный клуб в Ногинске.
 «Надежда» — женский футбольный клуб в Могилёве.
 «Надежда» — клуб по хоккею с мячом из Биробиджана.
 «Надежда» — хоккейный клуб из Челябинска .
 «Надежда» — российский футбольный турнир, проводившийся 2002–2009 годах, с 2019 года называется «Переправа».
 «Кубок Надежды» — хоккейный турнир среди команд КХЛ, не получивших возможность сыграть в Кубке Гагарина.

Корабли 
 «Надежда» — галера Балтийского флота Российской империи 1705 года постройки, участник Северной войны.
 «Надежда» — шлюп, участник Первого русского кругосветного плавания.
 «Надежда» — колёсный пароход графа М. С. Воронцова, переданный в Дунайскую флотилию, а затем Черноморскому флоту России. Первый пассажирский пароход на маршруте Одесса — Херсон.
 «Надежда» — учебная шхуна.
 «Надежда» — учебный парусный фрегат Морского государственного университета. Построен в 1991 году в Гданьске, порт приписки — Владивосток.
 «Надежда» — шхуна-ресторан на Американском перевале при въезде в Находку.
 «Надежда» — крейсер военно-морского флота Болгарии, участник первой мировой войны.

Другое 
 «Надежда» — автомобиль, семиместный полноприводной минивэн, изготовлявшийся на опытно-промышленном производстве ОАО «АвтоВАЗ» с 1998 по 2006 год.
 Центр оздоровления и реабилитации «Надежда» — организация, основанная Надеждой Николаевной Антоненко, разработчиком неакадемических исследований по медицине.
 «Надежда» — угольная шахта во Львовско-Волынском угольном бассейне.
 «Надежда» — металлургический завод ОАО ГМК «Норильский никель».
 «Надежда Украина» — христианский украинский телеканал.
 «Надежда» — газета Всероссийского общества инвалидов.
 «Надежда» — петербургская страховая компания, работавшая с 1847 года.
 Надежда — древнерусский город в Орловском районе Орловской области.
 Надежда — проходческий щит, разработанный Метростроем совместно с немецкой компанией Herrenknecht AG.

См. также